Актеаль () — деревня в Мексике, штат Чьяпас, входит в состав муниципалитета Ченало. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила 283 человека.

События 
22 декабря 1997 года в деревне произошла , когда вооружённые сапатисты ворвались в местную церковь и убили 45 местных жителей, входивших в организацию .

Примечания 

Города Чьяпаса